Mine — шостий студійний альбом електронного музиканта Architect. Реліз відбувся 17 вересня 2013 року на лейблі Hymen Records.

Список композицій